{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72301) - || 2001 BS30 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72302) - || 2001 BD31 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72303) - || 2001 BU31 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72304) - || 2001 BC32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72305) - || 2001 BB34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72306) - || 2001 BF34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72307) - || 2001 BT34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72308) - || 2001 BZ34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72309) - || 2001 BJ36 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72310) - || 2001 BV39 || 23 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72311) - || 2001 BU40 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72312) - || 2001 BE43 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72313) - || 2001 BM43 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72314) - || 2001 BR43 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72315) - || 2001 BS44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72316) - || 2001 BX44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72317) - || 2001 BA45 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72318) - || 2001 BN47 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72319) - || 2001 BS47 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72320) - || 2001 BW47 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72321) - || 2001 BJ48 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72322) - || 2001 BB49 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72323) - || 2001 BQ50 || 27 januari 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (72324) - || 2001 BM54 || 18 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72325) - || 2001 BT55 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72326) - || 2001 BL56 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72327) - || 2001 BG59 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72328) - || 2001 BP59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72329) - || 2001 BR59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72330) - || 2001 BU59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72331) - || 2001 BX59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72332) - || 2001 BC60 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72333) - || 2001 BP60 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72334) - || 2001 BX60 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72335) - || 2001 BJ61 || 24 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72336) - || 2001 BY61 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72337) - || 2001 BO62 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72338) - || 2001 BC63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72339) - || 2001 BW63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72340) - || 2001 BO64 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72341) - || 2001 BJ65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72342) - || 2001 BS66 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72343) - || 2001 BT67 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72344) - || 2001 BX68 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72345) - || 2001 BC69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72346) - || 2001 BG69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72347) - || 2001 BN69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72348) - || 2001 BU69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72349) - || 2001 BZ70 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72350) - || 2001 BG71 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72351) - || 2001 BJ71 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72352) - || 2001 BK72 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72353) - || 2001 BW72 || 27 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72354) - || 2001 BR74 || 31 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72355) - || 2001 BW74 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72356) - || 2001 BY74 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72357) - || 2001 BA75 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72358) - || 2001 BH76 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72359) - || 2001 BX76 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72360) - || 2001 BM77 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72361) - || 2001 BX77 || 25 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72362) - || 2001 BT78 || 22 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72363) - || 2001 BQ79 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72364) - || 2001 BU79 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72365) - || 2001 BY79 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72366) - || 2001 CO || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72367) - || 2001 CL1 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72368) - || 2001 CT2 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72369) - || 2001 CC3 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72370) - || 2001 CD3 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72371) - || 2001 CP3 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72372) - || 2001 CY4 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72373) - || 2001 CE5 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72374) - || 2001 CS5 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72375) - || 2001 CU6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72376) - || 2001 CY6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72377) - || 2001 CH8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72378) - || 2001 CZ8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72379) - || 2001 CR9 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72380) - || 2001 CF10 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72381) - || 2001 CM10 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72382) - || 2001 CR10 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72383) - || 2001 CF11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72384) - || 2001 CF12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72385) - || 2001 CK12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72386) - || 2001 CW12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72387) - || 2001 CF13 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72388) - || 2001 CC16 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72389) - || 2001 CE16 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72390) - || 2001 CL16 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72391) - || 2001 CB17 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72392) - || 2001 CH17 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72393) - || 2001 CH18 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72394) - || 2001 CJ19 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72395) - || 2001 CG20 || 3 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72396) - || 2001 CU20 || 4 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72397) - || 2001 CV21 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72398) - || 2001 CJ22 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72399) - || 2001 CN22 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72400) - || 2001 CX22 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten